Barbara Hall est le nom de : 
 Barbara Hall (1919–2014), pseudonyme de la dessinatrice Barbara Fiske Calhoun
 Barbara Hall (rédactrice en chef) (1923–2022), rédactrice britannique de mots croisés pour le Sunday Times
 Barbara Feldon (née Barbara Hall en 1933), actrice américaine
 Barbara Hall (femme politique) (née en 1946), femme politique et avocate canadienne, mairesse de Toronto
 Barbara Hall (artiste), artiste australienne impliquée dans le Women's Art Movement à Sydney dans les années 1970-1980
 Barbara Hall (productrice de télévision) (née en 1961), écrivain et productrice américaine de séries télévisées